Dourak ou Durak peut désigner :
 (du russe Дурак : abruti, crétin) :
 Dourak, un jeu de cartes originaire de Russie.
 Le Général Dourakine dans le roman pour enfants éponyme écrit par la comtesse de Ségur.
 Le titre original (ru) du livre « Institut des imbéciles » de  à propos de la Psychiatrie punitive en URSS

 du turc durak qui signifie Césure.

Notes et références